Projektion (von lateinisch proicere „hinauswerfen, hinwerfen“) steht für:

Mathematik und Informatik:
 Projektion (Mengenlehre), Abbildung eines Tupels auf eine der Tupelkomponenten
 Projektion (Lineare Algebra), idempotente lineare Abbildung
 Projektion (Statistik), Ableitung eines Werts aus zwei statistischen Werten
 in der Geometrie die Abbildung dreidimensionaler Objekte auf einer zweidimensionalen Ebene, siehe Darstellende Geometrie
 in der Kartographie die Darstellung der gekrümmten Erdoberfläche in der Ebene, siehe Kartennetzentwurf
 in der Informatik die Auswahl von Attributen aus einer Relation, siehe Relationale Algebra #Projektion

Weiteres:
 Projektion (Optik), Abbildung eines Objektes oder dessen Bildes auf eine Bildebene durch eine Linse
 Bildprojektion mittels eines Projektors
 Projektion (Psychoanalyse), unbewusste Verlagerung innerpsychischer Inhalte auf andere Personen oder Objekte
 Projektion (Nervensystem), Verlagerung eines Sinneseindrucks an eine bestimmte Stelle des Nervensystems
 sprachwissenschaftlich die Weitergabe von Merkmalen in einer Struktur, siehe Kopf (Grammatik)

Siehe auch:

 projektiv (Begriffsklärung)
 Projekt
 Projection bands, Projection Peak, Projection Pursuit